Alessandro Mancini – polityk z San Marino
 Alessandro Mancini – piłkarz brazylijski